Belinda Bencic era la detentrice del titolo ma ha deciso di non partecipare.

In finale Anett Kontaveit ha sconfitto Ekaterina Aleksandrova con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza (quarti di finale)
  Maria Sakkarī (semifinale, ritirata)
  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Ons Jabeur (primo turno, ritirata)

 Angelique Kerber (ritirata) 
 Elena Rybakina (primo turno) 
 Simona Halep (quarti di finale) 
 Anett Kontaveit (Campionessa)

Qualificate 

  Bernarda Pera (secondo turno) 
  Oksana Selekhmeteva (primo turno) 
  Zheng Qinwen (primo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno)
 Lesja Curenko (secondo turno)  
 Anna Kalinskaja (secondo turno, ritirata)

Lucky loser 

  Irina Maria Bara (primo turno)

Wildcard 

  Anastasija Potapova (primo turno) 
  Simona Halep (quarti di finale)

 Anett Kontaveit (Campionessa)
 Aryna Sabalenka (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2021